Sainte Félicité désigne plusieurs saintes chrétiennes.

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Félicité de Carthage († 203 ou 204), martyre à Carthage avec Perpétue ; fêtées le 7 mars et localement le  en Orient.
 Félicité de Rome († 150 ou 164), veuve martyre à Rome avec ses sept fils Janvier, Félix, Philippe, Silvain,  Alexandre, Vital et Martial, sous Antonin le Pieux ou Marc Aurèle ; fêtée le 23 novembre en Occident, le 25 janvier en Orient.

Saintes et bienheureuses catholiques 
 Bienheureuse Félicité Pricet, martyrisée pendant la Révolution française.

Références 

Felicité